Вулиця Заводська — вулиця у місті Сміла Черкаської області. Розпочинається від вул. Постишева, закінчується перехрестям з вул. В'ячеслава Чорновола.

Джерела 
 Давиденко О. Вулицями рідного міста. Історичний нарис. — Черкаси, 2002. — 64 с.

Вулиці Сміли